Хатт:

 Хатт — указ, который исходил от турецкого султана напрямую к народу, без посредства визиря.
 Хатт, Аллен (1901—1973) — английский историк и публицист.
 Хатт, Уильям (1920—2007) — канадский актёр театра, кино и телевидения.
 Хатт, Эмилия Демант (1873—1958) — датская художница, писательница, этнограф и фольклорист.
 Джабба Хатт — персонаж киносаги Джорджа Лукаса «Звёздные войны» и её вселенной.